6-й чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходил в Швеции с 12 по 21 января 1967 года. Игры проводились в Мальмё, Хельсингборге, Кристианстаде, Ландскруне, Кируне, Лулео, Мальмбергете, Стокгольме, Эребру, Эскильстуне, Бурленге, Чёпинге, Гётеборге, Венерсборге, Фальчёпинге, Хальмстаде, Скаре, Линчёпинге, Карлскруне, Вестеросе и Эскильстуне. В чемпионате участвовало 16 стран. Победу отпраздновала сборная Чехословакии.

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Финальный Раунд 
Две лучшие команды из каждой группы выходят в 1/4 финала. Проигравшие в этих поединках сборные играют в матчах за 5-8 места.

За 5-8 места

Итоговое положение команд

Победитель

Ссылки 
 Отчёт о турнире
 Полная статистика чемпионата на сайте todor66.com

Чемпионаты мира по гандболу
Международные соревнования по гандболу в Швеции
Январь 1967 года
Спорт в Швеции в 1967 году
Чемпионаты мира в Швеции